

Миролюбовка — село, Самарський район, Східноказахстанська область
 Миролюбовка — село, Узункольський район, Костанайська область